Gutta — латвийская компания по производству напитков, была основана в 1994 году. В ассортимент компании входит более 60 продуктов. Является крупным производителем напитков Балтии.

Название компании произошло от латинского слова Gutta, что в переводе означает «Капля».

История 
Предприятие было основано в 1994 году как общество с ограниченной ответственностью, и поначалу завод был расположен в Огресгалсе.

В 1997 году завод начал производство в Валдлаучах на новом заводе «Rāmava».

В 1999 году предприятие сертифицировало и внедрило международные системы управления качеством продуктов ISO 9001 и HACCP.

С 2009 года предприятие АО «GUTTA» входит в группу предприятий NP Foods.

Продукты 

Торговые марки компании:
 Everest
 Everest Fresh
 Rigas kvass
 Klassiska limonade
 Gutta
 Gutta Fresh
 Gutta Max
 Gutta Ice Tea
 Samba
 Lotte

Распространитель на территории РФ 
Распространителем на территории РФ является ООО «Синистра» (Расположено в Калининграде, ул. Ялтинская, 44).

Ссылки 

Предприятия пищевой промышленности Латвии